Le château de Teilhet est  situé sur la commune de Marat, en France.

Localisation 
Le château est situé sur la commune de Marat, dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Description 

Le château de Teilhet est une forteresse de plan quadrangulaire flanquée de tours circulaires. Les fenêtres des élévations ouest et sud sont des remaniements ou des percements du . L'intérieur a conservé quelques traces des différentes occupations : cheminées monumentales, boiseries, tympan peint du , escalier à vis. Les dépendances comprennent des parties agricoles, des logements de domestiques, un lavoir, une grange-étable, des séchoirs.

Historique 
La plus ancienne mention du fief remonte au .

Le château est inscrit (éléments protégés : le château en totalité, y compris ses cheminées, boiseries, décors peints, ainsi que ses dépendances) au titre des monuments historiques par arrêté du 3 décembre 2001.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Marat (Puy-de-Dôme)
 Tour de Grippel
 Liste des châteaux du Puy-de-Dôme
 Liste des monuments historiques du Puy-de-Dôme (M-Z)
 Liste des châteaux en France

Teilhet
Monument historique inscrit en 2001